Nakano Ajako (1973), japán úszónő
 Nakano Ajako (1977), japán balett-táncosnő